Пьер Анджело Мандзароли (; 25 марта 1969, Италия) — сан-маринский  футболист, завершивший игровую карьеру, полузащитник и защитник. Выступал за сборную Сан-Марино. С февраля 2014 по 31 декабря 2017 года был главным тренером сборной Сан-Марино.

Карьера

Клубная 
Пьер Анджело Мандзароли начал свою карьеру в клубе «Кайлунго», позже играл за итальянские «Сан-Марино Кальчо» и «Олимпию Секкьяно». В сезоне 1999-2000 вернулся в сан-маринское первенство, перейдя в «Пеннароссу». Отыграл за неё 4 сезона, 2 из них — в качестве играющего главного тренера. В 2004 году стал играющим главным тренером «Либертаса». Отыграв там 4 сезона на позиции защитника, закончил игровую карьеру.

В сборной 
За сборную Сан-Марино провёл 38 матчей, в которых не забил ни одного гола.

Тренерская 
В сезоне 2004/05 привёл «Пеннароссу» к золотому дублю, завоевав Кубок страны и титул чемпионов. За время пребывания в «Либертасе» завоевал Кубок страны. Так же под его руководством команда сыграла в квалификации Кубка УЕФА вничью с ирландским клубом «Дроэда Юнайтед», что является самым первым успехом в истории сан-маринского клубного футбола на еврокубковой арене.

В 2007 году Пьер Анджело перешёл работать во вторую сборную Сан-Марино, собираемую для выступления в любительском Кубке регионов УЕФА. Благодаря победе над представителями Венгрии (1:0) и ничьей с македонцами (1:1) сумел вывести команду во второй раунд квалификационных соревнований.

В 2009 году руководил юниорами (игроки не старше 15 лет) на молодёжном турнире в Ньоне, на котором привёл своих подопечных к победе над лихтенштейнцами.

В 2010 году возглавил молодёжную сборную страны, и 1 июня 2012 года в отборочном матче Евро-2013 против греков она набрала первое очко в своей истории. На счету сан-маринской молодёжи на момент данной ничьей уже было две победы, но обе — технические. Над Швецией и Арменией соответственно.

В июле 2012 года Мандзароли получил тренерскую лицензию второй категории А, став, таким образом, всего лишь вторым её обладателем в стране.

В начале февраля 2014 года заменил Джампаоло Маццу на посту тренера главной сборной страны.

Достижения

Как игрока 
 Победитель Чемпионата Сан-Марино: 2004
 Победитель Кубка Сан-Марино: 2004, 2006

Как тренера 
 Победитель Чемпионата Сан-Марино: 2004
 Победитель Кубка Сан-Марино: 2004, 2006

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте УЕФА
 
 Статистика по выступлениям за сборную
 Выступление санмаринцев на Кубке Регионов УЕФА-2008
 Профиль на Marchesport.info

Футболисты Сан-Марино
Игроки сборной Сан-Марино по футболу
Игроки ФК «Сан-Марино»
Игроки ФК «Пеннаросса»
Игроки ФК «Либертас»
Игроки ФК «Космос» Серравалле
Футбольные тренеры Сан-Марино
Тренеры сборной Сан-Марино по футболу
Тренеры ФК «Сан-Марино»